

Хлмец — річка, права притока Трнавки.
 Хлмець — село в Гуменському окрузі Пряшівського краю.
 Кральовски-Хлмец — місто в у окрузі Требішов.